Владимирский кремль (также Печерний город, Мономахов город) — древний детинец Владимира-на-Клязьме, располагавшийся в центре холмистой гряды между двумя окольными городами — Ветшаным с восточной стороны и Новым с западной. По наиболее распространённой версии Н. Н. Воронина, Владимирский кремль был заложен киевским князем Владимиром Мономахом в начале XII века. Оба окольных города, по версии Воронина, были заложены Андреем Боголюбским. Богородице-Рождественский монастырь, построенный Владимиром Юрьевичем Большое Гнездо в восточной части кремля, в наше время, как единственный обнесённый стеной объект, в обиходе называют Владимирским кремлём, что исторически неточно.

Детинец домонгольской эпохи был меньше, чем детинец XVI—XVII веков, совпадающий с Печерним городом. В домонгольскую эпоху детинец был ограждён от остальной части Печернего города белокаменной стеной и содержал белокаменные Успенский и Дмитриевский соборы. Белокаменные ворота детинца были скорее всего уменьшенной копией владимирских Золотых ворот, являвшихся главным въездом в Новый город. Они просуществовали в виде колокольни до XIX века, и, по-видимому, стали источником стройматериала для строительства новой колокольни Успенского собора. В послемонгольский период Владимирский кремль расширился и стал соответствовать Печернему городу. С Новым городом его соединяли Торговые ворота, с Ветшаным — Ивановские, а с севера в него можно было въехать через Фроловские ворота.

Периметр валов Печернего города составлял 2,5 км, а их уцелевшая часть до сих пор имеет высоту 7 м и ширину основания 20 м. С западной и восточной сторон кремль был усилен почти прямыми в плане рвами, идущими с севера на юг — от русла реки Лыбедь к Клязьме.

Литература 
 Агронский В. И. Архитектура России. — Москва: Эксмо, 2017.
 Заграевский С. В. Историческая топография домонгольского Владимира. М., 2015
 Мазур Л. Д. Укрепления Кремля и посада Владимира в XVII веке // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. № 2, 2012
 Милованов С. И. Начальный этап освоения восточной части Печернего города Владимира-на-Клязьме // Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы науч. семинара. Вып. 5. М.: ИА РАН, 2015. С. 16-31.
 Милованов С. И. История сложения оборонительного комплекса центральной части города Владимира (к вопросу о топографии оборонительных укреплений) // Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы науч. семинара. Вып. 6. М.: ИА РАН, 2016. С. 136—149.
 Раппопорт П. А. Очерки по истории военного зодчества северо-восточной и северо-западной Руси X—XV вв. Изд-во Академии наук СССР, 1961.

Кремли
История Владимира
Русские оборонительные сооружения XII века